|-
| 105701 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105702 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105703 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105704 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105705 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105706 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105707 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105708 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105709 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105710 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105711 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105712 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105713 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105714 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105715 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105716 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105717 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105718 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105719 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105720 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105721 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105722 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105723 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105724 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105725 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105726 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105727 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105728 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105729 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105730 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105731 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105732 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105733 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105734 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105735 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105736 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105737 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105738 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105739 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105740 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105741 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105742 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105743 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105744 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105745 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105746 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105747 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105748 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105749 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105750 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105751 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105752 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105753 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105754 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105755 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105756 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105757 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105758 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105759 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105760 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105761 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105762 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105763 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105764 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105765 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105766 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105767 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105768 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105769 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105770 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105771 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105772 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105773 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105774 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105775 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105776 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105777 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105778 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105779 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105780 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105781 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105782 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105783 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105784 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105785 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105786 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105787 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105788 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105789 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105790 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105791 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105792 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105793 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105794 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105795 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105796 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105797 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105798 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105799 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105800 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
5